Hobsbaum ist der Name von

 Nelly Hobsbaum, Pseudonym Nelly Holden, geborene Nelly Grün (1895–1931), österreichische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Philip Dennis Hobsbaum (1932–2005), britischer Lehrer, Dichter und Kritiker